Линнея (), сокращённая форма Нея () — женское имя шведского происхождения. Широко распространено в странах Северной Европы, получило также некоторое распространение в других странах, в том числе в Великобритании и США.

Другие варианты написания имени — Lenae, Linea, Linna, Linnae, Linnaea, Lynae, Lynea, Lynnae, Lynnea.

История появления имени 

Слава великого шведского естествоиспытателя и медика Карла Линнея (, , 1707—1778) во второй половине XVIII века была всемирной. В честь него называли как мальчиков (Linnaeus либо Linné), так и девочек.

Позже подобные мужские имена практически перестали встречаться, женское же имя Линнея стало в большей степени ассоциироваться с линнеей-растением — широко распространённым в Северном полушарии вечнозелёным стелющимся кустарничком с колокольчатыми светлыми цветками. Это растение,  из семейства , относится к роду , названному в честь Карла Линнея. Известным ботаником Евгением Бобровым линнея северная была названа «изящнейшим кустарничком евразийских северных лесов». Это растение было персональной эмблемой Карла Линнея, почти на всех портретах он изображён держащим цветущую линнею в руке; после получения дворянства на гербе нового дворянского рода Линнеев также была изображена линнея-растение — она оплетала геральдический щит. Что касается самой фамилии Карла Линнея, то она происходила от латинизированного шведского названия липы (lind).

Написание женского имени со временем упростилось: вместо изначального Linnæa или Linnaea (последнее слово осталось как международное латинское название рода растений) оно стало записываться в форме Linnea (именно в такой форме название растения записывается и в современном шведском языке).

Популяризации имени способствовал детский журнал Linnea, который выходил в Швеции с 1862 по 1876 год.

Современное использование имени 
В издании The Complete Book of Baby Names (2009) имя Linnea названо в числе десяти наиболее популярных женских имён в Швеции. Среди новорождённых девочек в Швеции имя Линнея по популярности в 2000 году заняло 6-е место, в 2010 — 4-е, в 2014 — 9-е, в 2015 — 16-е.

В XXI веке имя Линнея стало очень популярным в Норвегии — в некоторые годы даже в большей степени, чем в Швеции. В 2008 году это имя среди новорождённых девочек в Норвегии стало первым, в 2009 — было третьим, в 2010 — вторым. Позже популярность имени немного уменьшилась, в 2015 году оно было на 14-м месте.

В Финляндии в 2016 году было около 30 тысяч женщин с именем Linnea.

В Швеции именины Линнеи отмечают 13 мая, в Финляндии — 3 августа.

В Исландии имя Linnea было внесено в национальный реестр личных имён (имя для новорождённого в Исландии можно выбрать только из этого списка) 24 июня 2016 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Linnea // nordicnames.de

Женские имена
Карл Линней
Шведские имена